Paralelní obří slalom mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2023 se konal ve středu 15. února 2023 jako čtvrtý mužský závod světového šampionátu v Courchevelu a Méribelu. Kvalifikace se uskutečnila 14. února od 18.15 hodin místního času. Vyřazovací fáze o medaile na ni navázala ve 12 hodin následujícího dne na kratší trati odpovídající týmovému závodu. Do technické disciplíny na méribelské sjezdovce Roc de Fer nastoupilo 46 slalomářů z 23 států.

Úřadující mistr světa z premiérového ročníku disciplíny v roce 2021, Francouz Mathieu Faivre, do závodu nenastoupil a zúčastnil se pouze obřího slalomu.

Medailisté 
Mistrem světa se stal 28letý Němec Alexander Schmid, který startoval na třetím světovém šampionátu v řadě a podruhé v paralelní soutěži. Vylepšil tak čtvrté místo z Cortiny d'Ampezzo 2021. Po cortinském bronzu německého družstva z týmové soutěže získal druhou medaili na vrcholné světové akci. 

Stříbro si odvezl 28letý Rakušan Dominik Raschner, jenž odjel první individuální závod na světových šampionátech. O den dříve, kdy se jela kvalifikace paralelu, prožil premiéru v soutěži týmů.

Bronz vybojoval 26letý Nor Timon Haugan, jímž vylepšil čtrnáctou příčku z roku 2021 a připsal si druhý cenný kov z mistrovství světa. O den dříve byl součástí stříbrného výběru Norů v týmové soutěži.

Výsledky

Kvalifikace 
Do kvalifikačních jízd nastoupilo 14. února od 18.15 hodin 46 slalomářů. Z modré i červené trati se kvalifikovalo vždy osm nejrychlejších lyžařů.

Vyřazovací fáze 
Šestnáct závodníků s nejlepším výsledným časem z červené a modré tratě kvalifikace postoupilo do vyřazovací fáze, která odstartovala 15. února 2023 ve 12 hodin. Na programu byly dvě jízdy. Každý člen dvojice startoval z modré i červené trati. Maximální náskok po první jízdě mohl činit půl sekundy. Poražený z první jízdy vyjížděl ze startovní brány s časovým handicapem. V duelu zvítězil slalomář, který proťal cíl jako první ve druhé jízdě.  

{| class="wikitable bordered" style="font-size: 91%; white-space:nowrap;"
|-
| +0,06 až 2,13 – časová ztráta poraženého na vítěze souboje v sekundách
|-
|DNF – lyžař nedojel do cíle
|-
|DSQ – lyžař diskvalifikován
|}

Reference 

Paralelní obří slalom mužů